Rybníky kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rybníky (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Rybníky (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar